Los Carlos puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Carlos, localidad del municipio de Lújar, en la provincia de Granada.

Otros 
 Los Carlos, banda musical.